Galli ima više značenja:
 Galli, Catanzaro
 Galli, Torino
 Galli, Udine
 Galli, Vercelli